Список самых продаваемых альбомов в США включает музыкальные альбомы, которые были проданы самыми большими тиражами за все годы по данным RIAA. Включены альбомы с тиражом более 10 млн копий.

История 
В декабре 2015 года альбом Майкла Джексона Thriller стал первым в истории альбомом, получившим в США 30-й платиновый сертификат и возглавил список. С 1 февраля 2016 года ассоциация изменила методологию подсчёта продаж и стала учитывать стриминг альбомов и синглов. Тогда Thriller получил 33-ю платиновую сертификацию. В августе 2018 года сборник лучших хитов американской рок-группы Eagles Their Greatest Hits 1971—1975, располагавшийся на второй строчке, получил 38 платиновых сертификатов и возглавил список.

Более 20 млн экз.

15-19× млн экз.

10-14× млн экз.

См. также 
 Список альбомов № 1 в США (Billboard)
 Список наиболее быстро продаваемых за неделю альбомов в США

Примечания

Ссылки 
 RIAA Website
 RIAA «Top 100» Albums
 Billboard Magazine — a magazine that publishes weekly music rankings
 Keith Caulfield. 2012. Usher's 'Confessions' Album Hits 10 Million in U.S. Sales. Billboard. July 05, 2012 .

Списки:Музыка
Списки самых продаваемых альбомов
Музыкальная индустрия США